Heuchler steht für:

 eine Person, der Heuchelei nachgesagt wird
 eine Munāfiqun (arab.: Heuchler) genannte Gruppe der islamischen Frühzeit unter Ibn Ubayy in Medina: Einige Araber hatten nur scheinbar den Islam angenommen, dann aber (mitten im Kampf) gegen Mohammed opponiert und auch die jüdischen Stämme Medinas aufgewiegelt, ihre Bündnisse mit dem Propheten zu brechen. Sie werden im Koran mehrfach verdammt.
 den Familiennamen von:
 Eduard Heuchler (1801–1879), deutscher Architekt und Baumeister
 ein Album der Band Megaherz, siehe Heuchler (Album).

Siehe auch: